Боржим ():

Топоним 
 Боржим — древнее поселение.
 Боржим (гмина) — коммуна в Польше, гмина.

Имя собственное 
 Боржим — фамилия.
 Боржим — дворянский род, шляхта.